Marin Mandić (političar), Hrvat iz Mađarske
Marin Mandić (svećenik)